Станѝслав Йодло̀вски () е полски езиковед полонист, професор, преподавател в Лвовския и Ягелонския университет, както и Краковското висше педагогическо училище, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките, депутат в Сейма IV и V мандат от листата на Демократическата партия, носител на Кавалерски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 Kilka uwag o zaniku końcówki –i w polskim rozkaźniku (1929)
 O formach w oddziale, w zwier-ciadle i w oddziele, w zwierciedle (1930)
 Staropolskie biblie i Strona 3z 12psałterze jako źródło do historii polskiej składni (1931)
 O nowej modzie literackiej w interpunkcji (1932)
 O pisowni pol-skich spółgłosek miękkich (1933)
 Rytm mowy polskiej a interpunkcja (1934)
 Zasady interpunkcji. Prawidła, przykłady, wyjaśnienia, uzasadnienia (1935)
 Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936) – в съавторство с Витолд Ташицки
 Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej (1946) – в съавторство с Витолд Ташицки
 Istota, granice i formy językowe modalności (1953)
 Kryteria klasyfikacji wyrazów na części mowy (1960)
 Substantywizacja przymiotników w języku polskim (1964)
 Studia nad częściami mowy (1971)
 Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka (1973)
 Podstawy składni polskiej (1976)
 Losy polskiej ortografii (1979)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Възпитаници на Лвовския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Починали в Краков